A Copa ou Taça do Sal (Crioulo cabo-verdiano, do Sal: Taça Dja d'Sal, ALUPEC: Tasa da Dja du Sal) é o torneio de futebol ficando atrás apenas do Sal na Cabo Verde. O torneio é disputado em eliminatórias, no sistema mata-mata. Nela, participam clubes de todas as dois divisões.  O venceador recente esse Juventude o venceu o 3a título da taça.

Espargos possui-se mais números de títulos da taças numerado 10.  Segundo este Santa Maria.

História 
O torneio começou a ser disputado em 1999 e permanece semelhante até os dias atuais.

Recentamente, o temporada de 2019-20 (campeonato e taça) é suspendido por razões relado com COVID-19 desde 17 de março. O jogos pareado á meias finais.

Vencedores

Performance por clube

Performance por área

Ver tamběm
Liga Insular do Sal
Super Taça Dja d'Sal
Torneio de Abertura do Sal

Notas

Referěncias

Ligações externas 
Associação Regional de Futebol do Sal, incluido-se de Taça do Sal

Desporto da Ilha do Sal
Futebol de Cabo Verde